Кызылтепа́ () — топоним в Узбекистане:
 Кызылтепа — город в Навоийской области, центр Кызылтепинского района.
 Кызылтепа — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области.

См. также 
 Кызылтепе — город в Турции.